Instinct désigne avant tout le comportement instinctif. Identique en anglais, il peut également faire référence à :

Presse 
 Instinct, magazine américain à destination de la communauté homosexuelle masculine.

Cinéma et télévision 
 Instinct (1999), film américain de  Jon Turteltaub sorti en 1999 ;
 Instinct (2016), série télévisée française produite par Jean-Luc Azoulay et JLA Productions   ;
 Instinct (2018), série télévisée américaine créée par Michael Rauch ;
  (2019), film néerlandais de Halina Reijn.

Musique 
Instinct (1988), album  d'Iggy Pop ;
 Instinct (1999), album du groupe québécois Anonymus ;
 Instinct (2011), album du groupe As Blood Runs Black ;
 Instinct (2013), album d'Amel Bent.

Littérature 

 Instinct (2011-2012), trilogie de romans  de Vincent Villeminot.